Čierna Lehota può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Čierna Lehota, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice
Čierna Lehota, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín